Rives (Missouri)
Rives (Tennessee)
Rives (Isère)
Rives (Lot-et-Garonne)
Ou ainda:
Les Rives

Desambiguações de topônimos